Неймат Панахов (Панахлы) (; род. 1962) — азербайджанский политический деятель, вождь Чёрного января, активист Народного Фронта Азербайджана.

Неймат Панахов родился в 1962 году в Нахичеванской АССР. Работал слесарем на заводе им. Саттархана в Баку. В ноябре 1988 года Панахов возглавил комитет непрерывного митинга на площади им. Ленина, после разгона которого в начале декабря был арестован и заключён на несколько месяцев.

В 1989 году 31 декабря организовал массы простых граждан Нахичевани на разрушение советско-иранской границы. В тот же день 31 декабря был объявлен Днём солидарности азербайджанцев мира.

В январе 1990 года среди лидеров Народного фронта занимал наиболее радикальную позицию, призывал к выселению армян «ради их собственной безопасности».

После трагических событий в январе 1990 года, эмигрировал в Иран, затем спустя время — в 1993 году — стал советником президента Азербайджана

В 1995 году подал в отставку с занимаемой должности.

В 2010 году вернулся в большую политику и создал Партию Национальной Государственности Азербайджана.

В начале 2011 года арестован и осуждён на шесть лет тюрьмы по обвинению «хулиганство».

Панахов был помилован 17 марта 2016 года указом об амнистии, подписанным президентом Ильхамом Алиевым.

Литература 
 Гусейнов В. А. Больше, чем одна жизнь.  В 2-х книгах. — М.: «Красная звезда», 2013.

Примечания 

Политики Азербайджана
Члены партии «Народный фронт Азербайджана»
Помилованные преступники